Идеални тим Евролиге () представља годишњи избор најбољих петорки састављених од играча различитих клубова учесника Евролиге у кошарци. Ова награда уведена је од сезоне 2000/01. На крају сваке сезоне бира се прва и друга постава идеалног тима, а кључни критеријум нису појединачне статистике играча, већ тимски успех. Одабир се врши гласањем (са 25% учествују гласови гледалаца прикупљени онлајн путем, док преосталих 75% чине гласови медија).

Ова част највише пута припала је Василису Спанулису. Он је у идеални тим биран у чак 8 наврата.

Досадашњи избори

Успешност

По играчима

По клубовима

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан Јутуб канал

Појединачне награде Евролиге у кошарци